OpenWrt (от англ. open wireless router) представлява вградена Linux базирана операционна система с отворен код, предназначена предимно за домашни маршрутизатори (рутери). Основните ѝ компоненти са Linux ядро, util-linux, musl и BusyBox. Всички компоненти са оптимизирани до минимален размер предвид ограниченото количество памет, с което разполагат рутерите от този клас.

Конфигурирането на OpenWrt е възможно чрез команден ред (CLI), или уеб базиран потребителски интерфейс (WebUI). Към базовият софтуер могат да бъдат инсталирани около 3500 допълнителни пакета, чрез използване на пакетния мениджър opkg.

Освен на маршрутизатори и други вградени устройства, системата може да бъде инсталирана и на x86 базирани компютърни системи.

История 
Проектът OpenWrt стартира през 2004 година след като е установено, че за изработването на фърмуера за рутерите си от серията WRT54G, компанията Linksys е използвала код, който е лицензиран под GNU General Public License. Съгласно условията на този лиценз, Linksys е принудена да публикува изходния код на модифицираният си софтуер. Това дава възможност на независими разработчици да започнат създаването на производни версии. Първоначално поддръжката е ограничена само до серията WRT54G, но постепенно се разширява, включвайки много устройства на различни производители.

Откривайки как да комуникират с хардуера, разработчиците създават специализирана Linux базирана операционна система, която предоставя на крайният потребител много повече възможности от стандартния фабричен фърмуер на устройствата. Първите версии имат кодови имена на алкохолни коктейли, като рецептите за направата им са включени в съобщението за деня (motd).

През май 2016 година екипът на OpenWrt се разцепва поради вътрешни противоречия. Новото разклонение е наречено Linux Embedded Development Environment (LEDE). Една година по-късно разногласията са изгладени и повторното сливане е обявено през януари 2018 година. Марката OpenWrt се запазва, като се възприемат много от правилата и процесите на LEDE. Името на проекта LEDE е използвано за версиите 17.01. От версия 18.01 отпада традицията да се използват кодови имена на коктейли.

Издадени версии

Основни характеристики 
Основното предимство на OpenWrt се състои в наличието на файлова система за четене и запис. Това позволява инсталиране на допълнителни софтуерни пакети с цел настройка на системата според нуждите на потребителя, без необходимост от прекомпилиране и преинсталиране на целият фърмуер на устройството. Тази гъвкавост се постига чрез наслагване (от англ. overlay) на файлова система за четене и запис JFFS2 върху компресирана файлова система само за четене SquashFS в една обща OverlayFS структура.

Предварително компилираните официални дистрибуции поддържат всички основни мрежови функции и протоколи, като IPv4, IPv6, DNS, DHCP, маршрутизация, firewall, NAT, port forwarding и WPA. Възможностите да се инсталират допълнителни пакети от хранилището на OpenWrt (чрез използване на пакетния мениджър opkg, както и да се компилира собствена версия на фърмуера разширяват тази поддръжка практически до всички известни методи за организация на мрежата.

Инструменти за конфигурация 
Както при всяка Unix-базирана операционна система, конфигурацията на OpenWrt е разпределена в множество текстови файлове с различен синтаксис. Тяхното ръчно редактиране е възможно, но не е препоръчително поради вероятност за допускане на грешки. За настройка на системата от командния ред се препоръчва използването на унифицираният конфигурационен интерфейс UCI (от англ. Unified Configuration Interface). Това е малък инструмент написан на C, чиято цел е да централизира настройката на всички инсталирани услуги. Конфигурационните файлове на UCI се намират в директория /etc/config. Те могат да бъдат модифицирани както чрез uci, така и чрез различни приложно-програмни интерфейси (APIs), като shell и Lua.

Стандартният уеб базиран потребителски интерфейс се нарича LuCI (от англ. Lua Configuration Interface). LuCI е включен в стабилните версии на OpenWrt, но ако се използва версия в процес на разработка (snapshot), може да се наложи допълнителното му инсталиране чрез мениджъра на пакети opkg.

Хардуерна съвместимост 
Справка за поддържаният хардуер може да бъде направена на официалният сайт на OpenWrt. В ръководството на купувача се препоръчва новозакупените рутери да бъдат оборудвани с минимум 16MB флашпамет, 64MB RAM и безжични чипове на Atheros или Ralink/MediaTek. В допълнение е осигурена и поддръжка на различни външни устройства, свързани към основната система по USB интерфейс, като мобилни широколентови модеми, уеб камери, принтери и др.

Външни препратки 
  OpenWrt официален уебсайт
  OpenWrt документация

Бележки 

Операционни системи
GNU/Linux дистрибуции
Свободен софтуер